Конвент (, ):

 Национальный Конвент — законодательный орган Франции во время Великой французской революции (1792—1795).
 Конвент (христианство) — общее собрание членов монашеского ордена в пределах монастыря.
 Масонский конвент — термин, обозначающий конгрессы, которые проводят масоны.
 Конвент Экка — памятник архитектуры XV—XVIII веков, одна из достопримечательностей Риги.
 Конвенты фантастики стран СНГ
 Международный конвент российских немцев
 Конвенты по ролевым играм

См. также 
 Конвентикельплакат — закон о молитвенных собраниях, принятый в Швеции в 1726 году.